Molekulska formula -{C3H8O2}- se može odnositi na:

 Dimetoksimetan
 2-Metoksietanol
 Propandiol (višeznačna odrednica)
 1,3-Propandiol
 Propilen glikol